Тараклия може да се отнася за:

 Тараклия, град в Република Молдова;
 Тараклия, село в район Каушен, Република Молдова;
 Тараклия, село в община Плопи, Кантемирски район, Република Молдова;
 Тараклия, село в община Садък, Кантемирски район, Република Молдова;
 Тараклия де Салчие, село в Кагулски район, Република Молдова;
 Тараклия, язовир в Република Молдова